— японский футболист, нападающий. Участник Кубка конфедераций 2001 года и чемпионата мира 2002 года. Победитель Кубка Азии 2000 года.

Карьера 
С 1997 по 2002 год сыграл за национальную сборную Японии 29 матчей, в которых забил 10 голов. Сыграл один матч на домашнем чемпионате мира 2002 года, выйдя в стартовом составе в 1/8 финала против Турции.

Во время своего короткого пребывания в «Болтон Уондерерс», смог запомниться тем, что спас команду от поражения на последних минутах матча Кубка Лиги против «Уолсолла», 11 сентября 2001 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BBC Sport перед ЧМ-2002 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»